Lohmgraben heißen folgende geographische Objekte:

 Lohmgraben (Gemeinde Neuberg), Ortslage von Altenberg an der Rax, Markt Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

 Lohmgraben (Altenberger Bach), rechtes Bachtal von der Schneealpe zum Altenberger Bach (zur Mürz) bei Lohmgraben, Markt Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Lohmgraben (Aschaff), Bach zur Aschaff in Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Lohgraben
 Lohngraben